2 miejscowości w Polsce: 
 Szeszki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie 
 Szeszki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki

miejscowość na Białorusi:
 Szeszki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Pirogańce